Kenji – era del Giappone (1275-1278)
James Kenji López-Alt – cuoco e scrittore americano
Kenjirō Tsuda – attore e doppiatore giapponese

Onomastica
Kenji – nome proprio di persona giapponese maschile

Anime e manga
Kenji – manga del 1988 di Matsuda Ryuchi
Kenji Himura – personaggio immaginario del manga Kenshin - Samurai vagabondo del 1994 di Nobuhiro Watsuki
Kenji – personaggio immaginario del manga del 1995 Initial D
Ihatov Gensou: Kenji no Haru – film d'animazione giapponese del 1996
Harima Kenji – protagonista del manga School Rumble del 2002 di Jin Kobayashi
Yasuko to Kenji – serie di shōjo manga del 2005 di Aruko

Musica
Kenji – brano dell'album del 2005 The Rising Tied del gruppo musicale statunitense Fort Minor

Videogiochi
Gyakuten kenji – videogioco per Nintendo DS del 2009
Gyakuten kenji 2 – videogioco per Nintendo DS del 2011

Pagine correlate 
Genji